
Ed Zeddmore és Harry Spangler az Odaát (Supernatural) című televízióssorozat kitalált szereplői, akiket A. J. Buckley és Travis Wester alakít. Ed és Harry a sorozat mellékszereplői.

Háttér

Ed és Harry két önjelölt szellemvadász, akik elszántan próbálnak egy-egy természetfeletti lény nyomára bukkanni. Később alapítanak egy Szellemharcosok nevű TV műsort, melyet ők ketten vezetnek.

1. évad

Ed és Harry az évad végén tűnik fel, amikor is egy rejtélyes ház után kutatva találkoznak Dean és Sam Winchesterrel, akik szintén ez ügyben vannak itt. A két páros többször keresztbe tesz egymásnak, végül a Winchester fivéreknek sikerül elpusztítani a házban kísértő tulpát. Az akció során Sam csúnyán átveri Edet és Harry-t; álnéven elküldi őket Hollywoodba.

3. évad

Ed és Harry az évadban mint műsorvezetők tűnnek fel, ugyanis időközben alapítottak egy Szellemharcosok nevű show műsort. Mikor a duó az egyik epizód kedvéért három barátjukkal együtt betér egy elhagyatott házba, ott ismét összefutnak a Winchester fiúkkal. Idejük azonban nem marad a marakodásra, az épületben ugyanis egy valódi gyilkos szellem kísért, mely végez egyik társukkal, a két csapat így kénytelen összefogni egymással a túlélés érdekében. Az éjszaka végül jól végződik; Dean és Sam sikeresen végeznek a gyilkos lénnyel, majd épségben kijutnak az épületből.

4. évad

Ed és Harry az évad közepe felé tűnnek fel, amikor is az "angyali bűbáj" hatása alatt álló Dean és Sam nem ismerik egymást, és nem értenek a vadászathoz, ezért meglátogatják a két szellemvadász weblapját. Itt Ed és Harry feltöltött videóiból megtudják, mit kell tenni, ha szellemre akarnak vadászni.

Odaát